Хенню Элла Рейстад (; род. , ) — норвежская гандболистка, разыгрывающий датского клуба «Эсбьерг» и сборной Норвегии.

Карьера

Клубная 
Начала карьеру в клубе «Стабек», затем играла в клубе «Вайперс», с которым 3 раза стала чемпионом Норвегии и выиграла Лигу чемпионов (2021). В 2021 году перешла в датский клуб «Эсбьерг».

В сборной 
В сборной Норвегии с 2018 года. Чемпионка мира (2021) и двукратная чемпионка Европы (2020, 2022). MVP чемпионата Европы (2022)

Примечания

Ссылки 

Гандболисты Норвегии
Чемпионы Европы по гандболу
Чемпионы мира по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Игроки ГК «Вайперс»
Игроки ЖГК «Эсбьерг»